Die Alfred war eine Bark, die 1842 in Lulea gebaut wurde.

Schiffsmaße 
Im Bielbrief vom 6. September 1836 sind für die Alfred folgende Maße angegeben:
 Länge zwischen den Steven            =  133,5 Hamburger Fuß (38,18 m)
 Größte Breite                        =  32,8 Hamburger Fuß (9,38 m)
 Höhe                                 =  19,11 Hamburger Fuß (5,47 m)
 Tragfähigkeit                        =  109 Hamburger Kommerzlasten

Geschichte 
Die Alfred wurde am 30. November 1844 von Liliewalch in Stockholm gekauft. Der Eigner der Alfred war das Handelshaus Joh. Ces. Godeffroy & Sohn unter Leitung des Hamburger Kaufmanns Johan Cesar Godeffroy. Das Schiff wurde vermutlich nach dem jüngsten Bruder Alfred von Cesar Godeffroy benannt.

Das Schiff kam für den Transport von Auswanderern ab Hamburg nach Australien und Südamerika zum Einsatz.

Kapitäne 
 Jacob Lafrenz
 H.E. Decker
 H. Bruhns

Fahrten 
Mit der Alfred wurden von Hamburg aus Fahrten in das Gebiet um Australien und nach Südamerika unternommen.

Schiffe gleichen Namens 
Den Namen Alfred trugen vier Segelschiffe der Flotte von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn: Die Alfred (1836), die hier beschriebene Alfred (1842), die 1844 käuflich erworben wurde, die Alfred (I.), die 1856 auf der Reiherstiegwerft gebaut wurde und die Alfred (II), die 1862 in Tönning bei Stemann gebaut wurde.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Einzelnachweise 

Bark
Frachtsegler
Schifffahrt (Hamburg)